sacerdos (< sacrum + do), priester of priesteres van de Romeinse religie:
 sacerdos Vestae of Vestalis: Vestaalse maagden
 sacerdos Cereris: priesteres van Ceres
 sacerdos arvorum of frater Arvalis Tiberius Claudius Sacerdos Iulianus (floruit 1e-2e eeuw n.Chr.), Romeins politicus;
 Quintus Tineius Sacerdos (consul in 158) (2e eeuw), Romeins politicus;
 Quintus Tineius Sacerdos (consul in 219) (ca. 160- na 219), Romeins politicus;
 Marius Plotius Sacerdos (floruit'' eind 3e eeuw), Romeins grammaticus;
 Sacerdos was een van de veertig martelaren van Sebaste in 320;
 Sacerdos van Lyon (487-551), Franse heilige;
 Sacerdos van Saguntum (?-ca. 560), Spaanse heilige;
 Sacerdos van Limoges (670-ca. 720), Franse heilige;